Birgitta van Zweden (heilige) (1303-1373), heilige
 Birgitta van Zweden (1937), jongste zuster van de huidige Zweedse koning Karel XVI Gustaaf